Населението на Казахстан през февруари 2021 г. е 16 897 898 души, което поставя държавата на 62 място в света.

Възрастов състав 
(2008)
 0-14 години: 22,1% (мъже 1 734 622 / жени 1 659 723)
 15-64 години: 69,6 % (мъже 5 219 983 / жени 5 463 468)
 над 65 години: 8,2 % (мъже 443 483 / жени 819 254)
(2009)
 0-14 години: 21,8 % (мъже 1 717 469 / жени 1 643 920)
 15-64 години: 70,2 % (мъже 5 279 292 / жени 5 534 607)
 над 65 години: 7,9 % (мъже 426 494 / жени 797 655)

Коефициент на плодовитост 
През 1999 г. за казахите е 2.5, а за руснаците – 1.38. През 1989: казахи – 3.58, руснаци 
– 2.24. В град Алмати – 1, юга – 2.86, запада – 2.26, Караганда – 1.59, север – 1.72, изток – 1.42

Етнически състав 

(2009)
 65% – казахи
 21% – руснаци
 2,9% – узбеки
 2,1% – украинци
 1,4% – уйгури
 1,3% – татари
 1,1% – германци
 4,5% – други

Историческо население

Естествен прираст

Средна продължителност на живота 
 За цялото население: 67,87 години
 За мъжете: 62,58 години
 За жените: 73,47 години
(2009 година)

Религия 
 Ислям (47%)
 Източно православни (44%)
 Протестанти (2%)
 Други (7%)

Езици 
 Казахски (64,4%)
 Руски (официален, използван предимно в бизнеса) (95%)
(2001 година)

Грамотност 
 За цялото население: 99,5%
 За мъжете: 99,8%
 За жените: 99,3%
(1999 година)

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници